El nombre Joaquín puede referirse a:

 Joaquín, nombre propio masculino.
 Joaquín, rey de Judá
 Joaquín, santo, marido de Santa Ana y padre de la Virgen María.
 Joaquín, ciudad ubicada en el condado de Shelby, estado estadounidense de Texas.
 Joaquín, futbolista español del club Real Betis Balompié